Rehfelde ist der Name folgender Orte:

 in Deutschland
 Rehfelde, eine Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg

 in Polen
 Rehfelde, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern, seit 1945: Malczewo (Bierzwnik), eine Ortschaft im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern
 Rehfelde, Kreis Briesen, Westpreußen, seit 1945: Małe Radowiska, eine Ortschaft im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Rehfelde, Kreis Grünberg, Schlesien, seit 1945: Susłów, eine Ortschaft im Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus
 Rehfelde, bis 1906 Procyn, Kreis Mogilno, Posen/Wartheland, seit 1919: Procyń, eine Ortschaft im Powiat Mogileński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Rehfelde, 1874 bis 1929 Piasken-Onufrigowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Onufryjewo, eine Ortschaft im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Rehfeld